Babuc este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Babuc (1933–2021), agronom moldovean, specialist în fiziologia plantelor.
 Monica Babuc (n. 1964), politiciană, ministru și istoric moldovean.